Narcos – cartello della droga
 Narcos – film del 1992 diretto da Giuseppe Ferrara
 Narcos – serie televisiva statunitense
 Narcos: Messico – serie televisiva statunitense del 2018
Narcos – singolo del trio hip hop Migos del 2018
 Narcos – singolo di Geolier del 2019
Narcos – singolo di Anuel AA del 2020